А́ламо ( «тополь»):
 Аламо — река в американском штате Калифорния.
 Аламо — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Веракрус.

Миссия А́ламо:
 Миссия Аламо
 Защита миссии Аламо — эпизод войны Техаса за независимость от Мексики

Фильмы об А́ламо:
 Бессмертный Аламо — ныне утерянный немой фильм 1911 г.
 Мученики Аламо, или Рождение Техаса — 1915 г.
 Человек из Аламо — 1953 г.
 Форт Аламо (фильм, 1960) г.
 Штурмующие — 1987 г.
 Аламо (фильм, 2004) г.

Персоналии 
 Аламо, Роберто (род. 1970) — испанский актёр театра и кино
 Аламо, Тони (род. 1934) — американский религиозный лидер, признанный виновным в сексуальном насилии над детьми.